Korseck ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Korseck (1911–1942), deutscher Jazzgitarrist
 Ilse Korseck (1911–1933), deutsche Schauspielerin